Кардинал То́мас Ву́лси (также Уо́лси, ; около 1473 — ) — лорд-канцлер Английского королевства в 1515—1529 годах; архиепископ Йоркский с 1514 года; кардинал с 1515 года. До 1529 года считался самым могущественным человеком в Англии после короля Генриха VIII, держал в своих руках всю внешнюю и значительную часть внутренней политики.

Биография 
Сын мясника из Ипсуича. Учился в Оксфорде. В 1498 году принял сан.

Благодаря связям в придворной среде попал в круг приближённых Генриха VII, а в 1507 году стал его духовником. После вступления на престол Генриха VIII поощрял его страсть к развлечениям, сосредоточив в собственных руках основные нити государственного управления. За два десятилетия своего нахождения в фаворе кардинал Уолси нажил баснословное состояние.

В области внешней политики Уолси видел Англию в роли «арбитра», надзирающего за положением дел в континентальной Европе. После удачных боевых действий во Франции (1513) кардинал пытался примирить французского монарха с английским, для чего устроил их встречу на Поле золотой парчи в июне 1520 года.

В том же 1520 году он сопровождал своего короля на встречу с императором Карлом V, а три года спустя направил отряды английских рыцарей на помощь последнему в его боевых действиях против Франции.

В 1528 году выступил против императора на стороне французов. Подобная беспринципность привела в конечном счёте к дипломатической изоляции Англии в континентальной Европе. В том же году встречался с Элизабет Бартон.

Уолси до такой степени увлёкся дипломатическими интригами, что в значительной степени передоверил проведение реформы английской церкви своим советникам. В целях финансирования боевых действий на Континенте ввёл целый ряд непопулярных налогов (в частности, ) и закрыл 29 монастырей, а из избыточных доходов построил дворец Хэмптон-корт и заложил Крайст-Чёрч в Оксфорде. Не добавляли ему популярности и слухи о далеко не благочестивых подробностях его личной жизни: несмотря на целибат, Уолси не скрывал наличия незаконнорождённых сына и дочери.

Волюнтаризм худородного кардинала вызвал крайнее недовольство не только среди простолюдинов, но и высших слоёв знати, которые убедили короля, что Уолси находится на содержании французского правительства. Кардинал попал в опалу в связи с отказом Папы санкционировать расторжение брака короля с Екатериной Арагонской, лишился своих титулов и был взят под стражу, однако умер прежде свидания с королём. Его непопулярность среди разных сословий облегчила распространение в Англии протестантизма.

На смену Уолси в роли первого советника короля пришёл бывший его секретарь Томас Кромвель.

В литературе 
 Кардинал Уолси — центральный персонаж пьесы Уильяма Шекспира «Генрих VIII».
 Биография Уолси и его отношения с королём ГенрихомVIII и Томасом Кромвелем легли в основу романа «Волчий зал» английской писательницы Хилари Мэнтел, а также основанного на них мини-сериала Би-би-си «Волчий зал».

Кинематограф 
 Орсон Уэллс в фильме «Человек на все времена» (1966)
 Энтони Куэйл в фильме «Тысяча дней Анны» (1969)
 Джон Баскомп в фильме «Генрих VIII и его шесть жён» (1972)
 Джон Гилгуд в фильме «Человек на все времена» (ТВ, 1988)
 Дэвид Суше в мини-сериале «ГенрихVIII» (2003)
 Сэм Нил в телесериале «Тюдоры» (2007—2010)
 Джонатан Прайс в мини-сериале «Волчий зал» (2015)
 Блаи Льопис в телесериале «Карлос, король и император» (2015—2016)
 Марк Эдель-Хант в телесериале «Белая принцесса» (2017)
 Филип Кумбус в телесериале «Испанская принцесса» (2019)

Примечания

Источники 
 Статья про Волси в Британнике

Кардиналы Англии
Государственные деятели Англии
Католические архиепископы Йоркские
Епископы Уинчестера
Епископы Бата и Уэлса
Умершие в тюрьмах
Кардиналы Льва X
Фавориты английских королей